Водостóчный жёлоб — узкий канал, являющийся одним из основных компонентов водосточной системы, который собирает и направляет дождевую воду с крыши строений.

Основная задача водосточного жёлоба — защитить фундамент здания, отводя воду от его основания. Желоба также способствуют предотвращению эрозии, утечки в подвалах, защищают покрашенные поверхности от воздействия воды и являются средством сбора дождевой воды для последующего её использования.

Желоба могут быть произведены из различных материалов, включая чугун, оцинкованную сталь, свинец, цинк, крашеную сталь, медь, крашеный алюминий, ПВХ (и другие пластикаты), камень, дерево.

Обычно вода, собранная в жёлобе, стекает через водосточную трубу.

Крыша
Архитектурные элементы
Инженерная инфраструктура
Гидротехника